Charles Clinger (1976-), est un athlète américain, spécialiste du saut en hauteur.
 David Clinger (1977-), est un coureur cycliste américain.
Patronyme anglais